Се́верное се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сусанинского района Костромской области России.

Административный центр — село Северное.

История 
Северное сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

22 июня 2010 года в соответствии с Законом Костромской области № 626-4-ЗКО в состав Северного сельского поселения включено упразднённое Медведковское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района
 Поселение на портале государственных органов Костромской области

Муниципальные образования Сусанинского района
Сельские поселения Костромской области